Сороко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сороко, Артём Борисович (род. 1992) — белорусский футболист, вратарь.
 Сороко, Григорий Семёнович — музыкант, дирижёр, общественный деятель.
 Сороко, Лев Маркович (1923—2009) — российский и советский учёный, физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук (2004).
 Сороко, Святослав Иосифович (род. 1942) — советский и российский учёный-физиолог, член-корреспондент РАН (2000).